Hercher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Hercher (1799–1858), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Colette Hercher, deutsche Juristin und Präsidentin der Generalzolldirektion
 Günther Hercher (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Johannes Carl Eduard Hercher (1800–1872), deutscher Politiker
 Karin Hercher (* 1939), deutsche Regisseurin
 Philipp Hercher (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Hercher (1821–1878), deutscher klassischer Philologe
 Wolfgang Hercher, deutscher Basketballspieler, -trainer und -schiedsrichter